NT4 – skrótowe określenie Windows NT 4.0
 NT4 – skrótowe określenie typu domeny NTDS